Hugh Davies peut désigner :
  (1739-1821), botaniste gallois dont l’abréviation botanique standard est Davies ;
 Hugh Davies (1943-2005), musicologue anglais, compositeur et inventeur d'instruments de musique expérimentale ;
 Hugh Sykes Davies (1909-1984), poète et critique anglais.